Фри́дкин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:
 Фридкин, Владимир Михайлович (род. 1929) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук, изобретатель первого в мире «ксерокса» (1953).
 Фридкин, Григорий Абрамович (1909—????) — советский музыковед, автор популярного учебника «Практическое руководство по музыкальный грамоте» (1957; многие переиздания).
 Фридкин, Уильям (род. 1935) — американский режиссёр и сценарист, крупнейший мастер жанра «триллер».

См. также 
 Фрадкин